Santiago Abascal puede hacer referencia a:
 Santiago Abascal Escuza (1949-2017), político español.
 Santiago Abascal Conde (n. 1976), político español, fundador de Vox, hijo del anterior.